Мичуринский район:

 Мичуринский район — район в Тамбовской области России.
 Мичуринский район — название Абайского района Карагандинская области Казахстана до 1997 года.